Dulce de membrillo oder carne de membrillo auf spanisch, codonyat auf katalanisch, portugiesisch marmelada (von marmelo, Quitte), deutsch Quittenbrot (auch Quittenpaste, Quittenpästli, Quittenspeck oder Quittenkäse) ist ein aus Quitten hergestelltes Dessert. Es war früher ein fester Bestandteil der spanischen und portugiesischen Adventszeit oder auch ein einfacher Brotbelag.

Dulce de membrillo ist ein mit Zucker oder Honig eingekochtes Quittenmus, das nach dem Erkalten fest wird. Es entsteht auch als Kuppelprodukt bei der Herstellung von Quittengelee, ist süß-aromatisch und leicht säuerlich und ähnelt in Konsistenz, Geschmack und Verwendung der brasilianischen Goiabada, die aus Guaven hergestellt wird. Es wird in Form von Vierecken oder Ziegeln oder in dünne Streifen geschnitten verkauft und auf Toastbrot oder Sandwiches alleine oder mit Käse, zum Frühstück oft mit Manchego-Käse serviert.

Literatur 
 Amalie Schneider-Schlöth: Basler Kochschule – eine leichtfassliche Anleitung zur bürgerlichen und feineren Kochkunst. 14. Auflage, vollständig neu bearbeitet von Andreas Morel. Basel 1983, ISBN 3724505299, S. 62 (Nr. 46).

Weblinks 

 Gelee und Pasten-Rezepte
 Spanische Desserts
 englisches Rezept

Portugiesische Küche
Spanische Küche
Süßspeise